Красевичі (Барановицький район)
 Красевичі (Червенський район)